Allen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joel Asaph Allen
 Anthony Adrian Allen
 Bruce H. Allen
 Caroline Kathryn Allen
 Desmond Allen
 Morrow J. Allen
 Gerald R. Allen
 Glover Morrill Allen
 Harrison Allen
 M. Ann Allen
 Robert T. Allen
 Ross Allen
 William Ray Allen